Föppl ist der Familienname folgender Personen:

 August Föppl (1854–1924), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer
 Irmgard Föppl (* 1922), deutsche Chemikerin und Richterin am Bundespatentgericht
 Ludwig Föppl (1887–1976), deutscher Maschinenbauingenieur, Kryptoanalytiker und Hochschullehrer
 Otto Föppl (1885–1963), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Föppel